Barkley är ett efternamn.

Personer med efternamnet
Alben W. Barkley (1877–1956), amerikansk politiker
Charles Barkley (1963–), amerikansk basketspelare
Dean Barkley (1950–), amerikansk politiker
Robert Barkley Shaw (1839–1879), engelsk upptäcktsresande

Se även 
Berkeley
Barclay

Engelska efternamn